Le Northridge Mall est un centre commercial américain situé à Salinas, en Californie. Il a ouvert en 1974.

Northridge Mall 

796 Northridge Dr, Salinas Ca 93906

1974-2022 Years Old ok

48 Years Old ok

Demolition

December 25, 2022-Closed

January-2022 Closed

Northridge Mall Closed

Liens externes 

 

Centre commercial en Californie
Salinas (Californie)
Édifice construit en 1974